Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1998 je petindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 27. februarjem in 1. marcem 1998 v dvorani Palau Velódrom Lluís Puig v Valenciji, Španija. Udeležilo se ga je 484 atletov iz 39-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1998
1998 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Valenciji